Hendrik Jan Schoo, Nederlands journalist (1945-2007)
 Eegje Schoo, Nederlands politica (1944)

 HJ Schoo-lezing, jaarlijkse politieke lezing